Николай Васильевич Гавриленко () — советский спортсмен и тренер; Мастер спорта СССР, Заслуженный тренер Белорусской ССР (1975), Заслуженный тренер СССР (1980).

Биография 
Родился 15 мая 1941 года в городе Рогачёве Гомельской области Белорусской ССР. Его отец работал директором Климовичской МТС Могилевской области (погиб в Великую Отечественную войну в 1945 году), мать была домохозяйкой.

Занимался греблей у Виктора Станибуло. В 1966 году окончил Гомельский университет (ныне Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины). В 1966—1988 годах работал тренером-преподавателем Рогачёвской СДЮШОР. В 1988—1991 годах был тренером-преподавателем по гребле на байдарках и каноэ в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области.

Среди воспитанников — Виктор Воробьёв, Виктор Крез, Антонина Мельникова, Татьяна и Наталья Рычаго, а также Владимир Шантарович, ставший также тренером.

Умер в 1991 году.

В Гусь-Хрустальном сын Алексей — тренер-преподаватель городской ДЮСШ им. А. В. Паушкина.

С июля 2008 года в Рогачёве проводится гребной марафон памяти Н. В. Гавриленко.

Примечания

Ссылки 
 С надеждой на возрождение гребли на байдарках и каноэ в Гусь-Хрустальном

Спортсмены СССР
Тренеры СССР по гребле на байдарках и каноэ
Заслуженные тренеры Белорусской ССР
Выпускники Гомельского государственного университета